Novella steht für:

 Novella (Korsika), Gemeinde auf Korsika, Frankreich
 Novella (Trentino), Gemeinde in der Provinz Trient, Italien
 Santa Maria Novella, romanische Kirche in Florenz, Toskana, Italien
 Novella (Album), Studioalbum der britischen Progressive-Rock-Gruppe Renaissance von 1977

Novella ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino Novella (1905–1974), italienischer Politiker
 Francisco Novella (1769–1822), Vizekönig von Neuspanien

Siehe auch:
 Novela
 Novelle (Begriffsklärung)